

Toponymes

Chili 
 Salamanca, ville du Chili.

Espagne 
 Salamanca (Salamanque en français), ville d'Espagne.
 Salamanca, district de la ville de Madrid, en Espagne.

États-Unis 
 Salamanca, ville (city) du comté de Cattaraugus, dans l'État de New York.
 Salamanca, ville (town) du comté de Cattaraugus, dans l'État de New York

France 
 Roches du Salamanca, rochers au large de la Grande Terre des Kerguelen, dans l'océan Indien.

Mexique 
 Salamanca, ville de l'État de Guanajuato au Mexique.

Panama 
  localité du District de Colón dans la province de Colon au Panama.

Autres 
 Salamanca (.NET), usine à logiciels éditée par la société française NourY Solutions.
 la Salamanca, une des premières locomotives à vapeur.
 Le Salamanca, un ferry de la compagnie Brittany Ferries livré en 2021.
 Salamanca, famille du cartel dans la fiction breaking bad
Homonymie de localités